Städtische Strassenbahn Zürich steht für

die bis 1949 gültige Bezeichnung der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
die Strassenbahn Zürich, das Tramsystem der Stadt Zürich